Ses Salines (Mallorca), plaats en gemeente op Mallorca
 Ses Salines (Minorca), plaats op Minorca